Tiberius Sempronius Gracchus är ett namn som burits av flera romare, bland andra:

* Tiberius Sempronius Gracchus (konsul 238 f.Kr.), romersk politiker
 Tiberius Sempronius Gracchus (konsul 215 f.Kr.), romersk politiker
 Tiberius Sempronius Gracchus (konsul 177 f.Kr.), romersk politiker
 Tiberius Sempronius Gracchus, romersk politiker, folktribun 133 f.Kr.